Балыклей — топоним в России

 Балыклей — село в Инжавинском районе Тамбовской области. Возглавляет Балыклейский сельсовет.
 Балыклей — река, протекает в Инжавинском районе Тамбовской области.